Natalie peut désigner:

Prénom 

Natalie est un prénom féminin d'origine anglophone et francophone, vient de la locution du mot latin natalis dies, signifiant « le jour de la naissance », est une variante du prénom Nathalie.

Personnalités portant ce nom de personne ou un prénom

Œuvres de fiction 
 Natalie, un film créée en 2010.

Sites web 
 Natalie, un site web japonais.

Voir aussi 
 Nathalie, un prénom féminin

Prénom féminin
Prénom français
Prénom anglais
Homonymie de prénom
Homonymie de titre